Seon kan syfta på följande platser:

Liberia 

 Seon (klan i Liberia), Sinoe County,

Schweiz 

 Seon, ort och kommun, Aargau, Bezirk Lenzburg, 

Robotskapade Liberiaförgreningar